Toponímia:
 La Serena (Badajoz), comarca d'Extremadura a l'est de la província de Badajoz
 La Serena (Xile), ciutat, comuna i capital de la regió xilena de Coquimbo, a Xile
 Bony de Serena, muntanya del municipi de les Valls de Valira a la comarca de l'Alt Urgell 
 Punta de la Serena, muntanya del municipi d'Horta de Sant Joan a la comarca de la Terra Alta
 Biografies:
 Aldo Serena (Montebelluna, 1960), futbolista italià que jugava de davanter
 Flàvia Serena (365 – ca. 408), dama romana, neboda de l'emperador Teodosi I el Gran
 Marc Serena (Manresa, 1983), blogger i escriptor 
 Michele Serena (Venècia, 1970), futbolista i entrenador italià
 Walter Serena (San Zeno Naviglio, 1928 - Brèscia, 2011), ciclista italià
 Miscel·lània:
 Formatge de La Serena, formatge de pasta entre tova i semidura elaborat amb llet crua d'ovella
 Llegenda de la Serena, llegenda de la Terra Alta
 Música
 La Serena, òpera de James Lyon (c. anglès)